Estrep (atletisme), accessoris, també coneguts amb el nom de blocs de sortida (de l'anglès, starting block), que, en competicions d'atletisme, ajuden els participants a guanyar impuls a l'inici de la cursa
 Estrep (hípica), accessoris d'una sella d'equitació per als peus del genet consistent en dues peces de metall formades per una base plana i un arc penjades dels gambals.
 Estrep (geografia), ramificació secundària d'una muntanya o d'una serralada o serra principal.
 Estrep (os), un dels tres ossicles de l'orella.
 Múscul de l'estrep, un múscul situat en l'orella mitjana. És el múscul esquelètic més petit en el cos humà.
 Estrep (enginyeria), contrafort d'un pont.